Николай Борисенко:
 
 Борисенко, Николай Михайлович (1918—1980) — украинский советский государственный и политический деятель.
 Борисенко, Николай Павлович (1927—2004) — доктор экономических наук, профессор.